Aalborg BK w sezonie 2012/2013 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Danii. Zakończył ten sezon jako piąty zespół w Superligaen. W Pucharze Danii odpadł po czwartej rundzie. Nie rozegrał żadnego meczu w rozgrywkach europejskich.

Liga krajowa

Puchar Danii

Bibliografia 
https://superstats.dk/hold/sason?id=12&vis=program&aar=2012%2F2013 

Aalborg BK w poszczególnych sezonach